Utagawa Hiroshige – incisore e pittore giapponese
 Utagawa Hiroshige II – pittore e incisore giapponese
 Utagawa Kunisada – disegnatore giapponese
 Utagawa Kuniyoshi – pittore e disegnatore giapponese
 Utagawa Toyohiro – pittore, incisore e calligrafo giapponese
 Utagawa Toyokuni – pittore giapponese
 Utagawa Yoshiiku – incisore e pittore giapponese